Die Oosterkerk oder Antoniuskerk ist eine reformierte Kirche in der niederländischen Stadt Hoorn.

Geschichte 
Die Oosterkerk geht in ihrem Ursprung auf das Jahr 1450 zurück. Im 16. Jahrhundert wurde die Reformation eingeführt. 1616 wurde die Kirche stark umgebaut. Um 1960 wurde der Gottesdienstbetrieb an der Oosterkerk eingestellt. Sie wurde 1982 gründlich restauriert und wird von einer Stiftung unterhalten.

Orgel 
Die Orgel wurde 1764 von dem Orgelbauer H.H. Bätz gebaut, und 1871 von dem Orgelbauer C.G.F. Witte neu errichtet. 1982 und 2009 wurde das Schleifladen-Instrument erweitert. Es hat heute 18 Register auf zwei Manualen und Pedal. Die Trakturen sind mechanisch.

Siehe auch 
 Koppeln: II/I, I/P
 Liste von Orgelregistern, für die einzelnen Bezeichnungen

Weblinks 

 Website der Stiftung Oosterkerk Hoorn (niederländisch)

Einzelnachweise 

Hoorn
Hoorn
Hoorn
Hoorn
Rijksmonument (Noord-Holland)
Hoorn
Hoorn, Oosterkerk
Denkmalgeschütztes Bauwerk in den Niederlanden
Hoorn